Ра́йхельт (реже: Рейхельт, Рейхелт, Райхелт; ) — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Райхельт (или Райхель), Антонина Ивановна (Абаринова; 1842—1901) — российская оперная певица и драматическая актриса
  (род. 1939) — немецкий философ и экономист марксистских взглядов
  (род. 1957) — немецкий (ГДР) борец греко-римского стиля
  (род. 1928) — немецкая певица
  (род. 1988) — немецко-филиппинский футболист
 Райхельт, Пауль (1898—1981) — немецкий военачальник, генерал Третьего Рейха.
  (1890 — ?) — немецкий гребец, участник Олимпийских игр
 Райхельт, Том (род. 1982) — немецкий лыжник, участник Олимпийских игр
 Райхельт, Франц (1879—1912) — австрийский портной, изобретатель «плаща-парашюта»
 Райхельт, Ханнес (род. 1980) — австрийский горнолыжник, участник Олимпийских игр
  (род. 1925) — немецкий политик, министр окружающей среды ГДР